

Portugal

Abrantes 
Rossio ao Sul do Tejo -  freguesia.

Aveiro 

 Jardim do Rossio —  parque que existe no centro de Aveiro.

Lisboa 
 Praça de D. Pedro IV;
 Estação Rossio — estação de metropolitano;
 Estação Ferroviária do Rossio;

Desambiguações de topônimos